USS Minneapolis war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Minneapolis benannt wurden:

 USS Minneapolis (C-13)
 USS Minneapolis (CA-36)
 USS Minneapolis-Saint Paul (SSN-708) (U-Boot)

Minneapolis
Minneapolis